Magnus I (1304-1369), llamado el Piadoso (), fue duque de Brunswick-Luneburgo.

Magnus era hijo  de Alberto el Gordo, duque de Brunswick-Luneburgo, y aún era menor de edad cuando su padre murió en 1318; él y su hermano Ernesto fueron puestos bajo la custodia de su hermano mayor Otón, quien continuó como único gobernante incluso cuando sus hermanos alcanzaron la mayoría de edad. Después de casarse con Sofía, una sobrina del emperador Luis IV del Sacro Imperio Romano Germánico, Magnus fue elegido margrave de Landsberg y conde palatino de Sajonia por el emperador en 1333. Magnus tomó como residencia Sangerhausen. Cuando Otón murió en 1344, Magnus y Ernesto conjuntamente asumieron el gobierno del estado; pero ya el 17 de abril de 1345, acordaron dividirse el territorio. Magnus recibió el Principado de Wolfenbüttel.

En 1346, estalló un guerra de frontera entre Wolfenbüttel y el arzobispo de Magdeburgo. A cambio de ayuda en este conflicto, Magnus vendió el margraviato de Landsberg al margrave Federico II de Meissen. Pero el arzobispo conquistó Schöningen en 1347, y Magnus tuvo que ceder Hötensleben y algunas otras posesiones al arzobispo. Financieramente arruinado por la guerra, Magnus no pudo impedir que las ciudades del estado adquirieran más y más derechos; especialmente la ciudad de Brunswick se estaba convirtiendo en la más poderosa.

En 1348, el emperador concedió Landsberg y el Palatinado de Sajonia al príncipe Bernardo de Anhalt. El conflicto resultante sobre esos territorios entre Magnus y Bernardo terminó amigablemente con el matrimonio entre el hijo de Magnus, Magnus II, y Catalina, hija del príncipe Bernardo III de Anhalt-Bernburg.

Magnus intentó asegurar el Principado de Luneburgo para su hijo Luis, de modo que pudiera ser reunificado con Wolfenbüttel. El príncipe de Luneburgo, el duque Guillermo II de Brunswick-Luneburgo, un miembro de la misma casa a la que pertenecía Magnus, la Casa de Welf, no tenía hijos varones; sin embargo, ya había prometido el principado a un nieto suyo, hijo de su hija, un pariente del duque de Sajonia, antes de acordar el plan de Magnus. Luis entonces contrajo matrimonio con la hija de Guillermo, Matilda. Estalló un largo conflicto que culminó con la Guerra de Sucesión de Luneburgo, que no fue resuelta hasta 1388.

En 1367, Magnus se unió al arzobispo Dietrich de Magdeburgo, al obispo Alberto de Halberstadt, al príncipe Valdemar de Anhalt y a otros en una campaña contra Gerardo de Berg, obispo de Hildesheim; fueron derrotados por Hildesheim en una batalla cerca de Farmsen y Dinklar el 3 de septiembre. Magnus fue hecho prisionero y tuvo que comprar su libertad. Murió en el verano de 1369.

Familia 
En torno a 1327, Magnus contrajo matrimonio con Sofía (m. 1356), la hija del Margrave Enrique I de Brandeburgo-Stendal. Tuvieron los siguientes hijos que alcanzaron la edad adulta:
 Magnus II (m. 1373)
 Luis (m. 1367), desposó a Matilda, hija del Duque Guillermo II de Brunswick-Luneburgo.
 Alberto, Príncipe-Arzobispo de Bremen (m. 1395).
 Enrique, Preboste de la Catedral de Halberstadt.
 Ernesto
 Matilda, desposó al Príncipe Bernardo III de Anhalt-Bernburg.
 Inés, desposó en 1360 al Conde Enrique de Hohnstein.
 Sofía, desposó al Conde Dietrich V de Hohnstein.

Ancestros

Véase también 
 Anexo:Gobernantes del principado de Brunswick-Wolfenbüttel

 Guerra de Sucesión de Luneburgo

Referencias 

Zedlers Universal-Lexicon, vol. 19, p. 240-241
at the House of Welf site

Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XIV
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIV (casa de Welf)